Durin is een personage (of zijn zeven personages) in de boeken van J.R.R. Tolkien. Hij is een Dwerg en zijn naam werd aan in totaal zeven koningen van de Dwergen gegeven.

Durin de onsterfelijke 
Durin is de naam die de Dwergen geven aan de oudste van de zeven vaders van hun geslacht.
Hij is de voorvader van alle koningen van de 'Langbaarden' en de stichter
van Khazad-dûm (Khuzdul voor "Zalen van Dwergen"), Dwergenkrocht of Moria, en is uit de slaap van Aulë ontwaakt in de berg Gundabad in het noorden van de Nevelbergen, waar de Nevelbergen de Grijze Bergen ontmoet. Hij was de stamvader van Durins volk
Zijn bijnaam, 'de onsterfelijke', heeft hij niet alleen te danken aan zijn lange leven maar er werd nog tot vijf keer toe een erfgenaam geboren die zo op hem leek dat ze hem ook
Durin noemden. Om deze reden werden de voornaamste monumenten van Durinwetenschap naar hem genoemd.

Durin II 
Tijdens zijn regering hadden de Dwergen een akkoord met de Mensen rond de Anduin. De Mensen gaven de Dwergen voedsel in ruil voor wapens. Dit resulteerde uiteindelijk in aanvallen van zowel Mensen als Dwergen op de Orks.

Durin III 
Hij was gedurende de zestiende eeuw van de Tweede Era, de heerser van Kazad-dûm.
Hij ontving de voornaamste van de zeven Dwergenringen omdat hij de Dwergenkoning was die het befaamdst was om de vriendschap met de Elfen.

Durin IV 
Tijdens zijn regeerperiode woedde de eerste oorlog om de Ring. Hij vocht mee met Gil-galad en overleefde de belegering van de Barad-dûr. Hij keerde terug naar de Khazad-dûm.

Durin V 
Terwijl hij regeerde gebeurde er niets belangrijks. Hij regeerde voorspoedig en met behulp van de Dwergenring ging het Khazad-dûm voor de wind.

Durin VI 
Hij was van 1731 tot 1980 van de Derde Era koning van Moria.
Tijdens zijn koningschap werd door het delven van mithril per ongeluk een Balrog bevrijd. De Balrog doodde Durin en het volgende jaar zijn zoon Nain I.
Als gevolg hiervan verlieten de Dwergen van Durins lijn Moria en begaven zich in ballingschap.

Durin VII & Laatste 
Hij was de laatste Dwergenkoning waarover iets bekend is. Hij was een nakomeling van Thorin Steenhelm en herkoloniseerde waarschijnlijk Moria.

Lijn van Durin de Onsterfelijke 

Dwerg in werk van Tolkien